Parteitag der CDU Deutschlands 2018 steht für:
 Parteitag der CDU Deutschlands 2018 (Februar), 30. Parteitag der Christlich Demokratischen Union Deutschlands
 Parteitag der CDU Deutschlands 2018 (Dezember), 31. Parteitag der Christlich Demokratischen Union Deutschlands